Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Sal“ beginnt.

Sal 



 Sál, Kari (* 1993), polnische Jazzmusikerin (Gesang, Komposition)
 Sal, Laurenz von († 1405), Vermittler in den Appenzellerkriegen und Schultheiss der Stadt Winterthur
 Sal, Ramazan (* 1985), türkischer Fußballspieler